Dalli-wa gamja-tang (; titolo internazionale Dali and Cocky Prince) è un drama coreano trasmesso su KBS2 dal 22 settembre 2021.

Altri progetti

Collegamenti esterni